Quadratsumme steht im Zusammenhang mit der Varianz in der Statistik für

 Totale Quadratsumme oder Summe der Abweichungsquadrate als Summe der quadrierten Abweichungen vom Mittelwert
 Residuenquadratsumme als Summe der quadrierten Abweichungen von der Vorhersage
 Erklärte Quadratsumme als Quadratsumme der Schätzwerte

Quadratsumme steht in der Mathematik für

 Quadratzahl #Summen aufeinanderfolgender Quadratzahlen
 Quadratsummen-Funktion in der Zahlentheorie

Siehe auch:
 Quadratisches Mittel
 Varianz